Langenordnach ist ein geographischer Name:

 Langenordnach, Stadtteil von Titisee-Neustadt, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Langenordnach (Fluss), linker Zufluss des hier  Gutach genannten Oberlaufabschnitts der Wutach in Titisee-Neustadt